Fitzhamon ist der Familienname folgender Personen:

 Lewin Fitzhamon (1869–1961), britischer Filmregisseur
 Robert Fitzhamon († 1107), Lord of Gloucester und Eroberer von Glamorgan